Evil Woman – singolo dei Crow del 1969
Evil Woman/Wicked World – singolo dei Black Sabbath del 1970
Evil Woman – singolo della Electric Light Orchestra del 1975